Puchar Tygrysa 1996 jest to 1 edycja tego turnieju. Rozgrywany był w dniach 1-15 września 1996. Uczestniczyło w nim 10 azjatyckich reprezentacji w piłce nożnej.

Zespoły

Wyniki

Faza grupowa

Grupa A

Group B

Faza pucharowa

Półfinały

Mecz o 3 miejsce

Finał

Nagrody

Strzelcy

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna

1996 w piłce nożnej
ASEAN Football Championship